

Toponymie 

dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Czyżówka, village du powiat de Chrzanów.
 Czyżówka, village du powiat de Gorlice.

dans la voïvodie de Mazovie
 Czyżówka, village du powiat de Białobrzegi.

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Czyżówka, village du powiat d'Ostróda.